

Родники — село, Аршалинський район, Акмолинська область

Родники — присілок, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Родники — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Родники — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Родники — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Родники — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Родники — присілок, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Родники — селище, Тогучинський район, Новосибірська область
 Родники — присілок, Увинський район, Удмуртія
 Родники — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область

Родники — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Родники — село, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Родники — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Родники — селище, Донецька область, Амвросіївський район
 Родники — колишнє село Бериславського району Херсонської області.